Woodhead ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Geoffrey Woodhead (1922–2008), britischer Althistoriker und Epigraphiker
 Chris Woodhead (1946–2015), britischer Pädagoge
 Cynthia Woodhead (* 1964), US-amerikanische Schwimmerin
 German Sims Woodhead (1855–1921), britischer Pathologe
 Grace Woodhead (1864–1936), britische Philanthropin und Reformerin der psychischen Gesundheitsfürsorge
 Wendy Woodhead (1916–2003), englische Tischtennisspielerin